Fernando Eduardo Adour dos Santos (Pernambuco, ) é um produtor musical, arranjador, vocalista, compositor e versionista brasileiro.

Compositor de estilo romântico, fez muitas versões de músicas em inglês, italiano e espanhol, em especial no período final da Jovem Guarda.

Compositores de Pernambuco
Produtores musicais de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco
Cantores de Pernambuco
Versionistas do Brasil